Liga A 2014-15 mannen (volleybal België) - volleybalcompetitie
 Liga A 2014-15 vrouwen (volleybal België)